Бори́с Гре́ков:
 Греков, Борис Дмитриевич (1882—1953) — советский историк и общественный деятель.
 Греков, Борис Николаевич (1929—2003) — советский тренер по боксу.